Monkuko ima više značenja:
 Monkuko (Asti)
 Monkuko (Bijela)
 Monkuko (Milano)